Missiroli est un patronyme porté notamment par :

 Mario Missiroli (1934-2014), réalisateur italien ;
 Simone Missiroli (1986-), joueur de football italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien